Schalow bezeichnet

 den Ort Žalov in Tschechien

Schalow ist der Familienname folgender Personen:

 Herman Schalow (1852–1925), deutscher Bankier und Ornithologe
 Sarah Victoria Schalow (* 1984), deutsche Schauspielerin